Кулуме́-Мондеба́т () — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Жер. Входит в состав кантона Плезанс. Округ коммуны — Миранд.

Код INSEE коммуны — 32109.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 110 км западнее Тулузы, в 40 км к западу от Оша.

По территории коммуны протекают реки  и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Лето жаркое и немного дождливое, температура часто превышает 35 °С. Зимой часто бывает отрицательная температура и ночные заморозки. Годовое количество осадков — 700—900 мм.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 201 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 114 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 83 были экономически активными, 31 — неактивными (показатель активности — 72,8 %, в 1999 году было 69,9 %). Из 83 активных жителей работали 76 человек (36 мужчин и 40 женщин), безработных было 7 (7 мужчин и 0 женщин). Среди 31 неактивных 3 человека были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Замок Кулуме (XVIII век)
 Церковь Св. Иоанна Крестителя
 Церковь Св. Варфоломея

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Жер